Pfeiffer kan som auktorsförkortning betyda:

 C. Michael Pfeiffer
 Hans Heinrich Pfeiffer
 Ludwig Karl Georg Pfeiffer

Robotskapade auktorsförkortningar